Kaye steht für:
 Kaye (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kaye-Effekt, Eigenschaft strukturviskoser Fluide
 (6546) Kaye, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Kay